Die 110. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2006/07 statt. Schweizer Meister wurde der FC Zürich.

Super League

Abschlusstabelle 

|}

Europaqualifikationen 
 UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Zürich
 UEFA-Cup-Qualifikation: FC Basel, FC Sion, BSC Young Boys (da Basel als Cupsieger nochmals für den UEFA-Cup qualifiziert wäre)
 UI-Cup: FC St. Gallen

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Zürich 
(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Relegation 
Der FC Schaffhausen wurde in die Challenge League relegiert. Neuchâtel Xamax stieg direkt in die Super League auf.

Barragespiele 

|}

Der FC Aarau verbleibt damit in der Super League.

Challenge League

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

1. Liga, Endtabellen

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Finalrunde – 1. Runde 

|}

Finalrunde – 2. Runde 

|}

2007
Fußballsaison 2006/07